Glazba
 La paloma, skladba Sebastiána de Iradiera

Biologija
La paloma (moljac), vrsta moljca iz porodice Crambidae

Geografija
 La paloma, naziv mnogih naseljenih mjesta u zemljama latinskog govornog područja
 La Paloma (Teksas), naselje u Teksasu
  La Paloma Addition (Teksas), naselje u Teksasu
  La Paloma Ranchettes (Teksas), naselje u Teksasu
  La Paloma-Lost Creek (Teksas), naselje u Teksasu
  Alfred-South La Paloma (Teksas), naselje u Teksasu
  South La Paloma (Teksas), naselje u Teksasu

Filmovi 
 La Paloma (film)